Иван Данилович Курганский (1908-1944) — Гвардии подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 26 декабря 1908 года в селе Фаевка (ныне — Новгород-Северский район Черниговской области Украины).

После окончания биологического факультета Ташкентского государственного университета преподавал в Ташкентском сельскохозяйственном институте.

В 1939 году Курганский окончил курсы усовершенствования командного состава запаса. В 1941 году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах.

К июлю 1944 года гвардии подполковник Иван Курганский командовал 19-м гвардейским стрелковым полком 8-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в сражениях на территории Латвийской ССР. 10 июля — 5 августа 1944 года полк Курганского с боями продвинулся вперёд на 300 километров, освободил большое количество населённых пунктов, отличился во время боёв за города Лудза и Резекне. 5 августа 1944 года Курганский погиб в бою. Похоронен в городе Баркава Мадонского района Латвии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое командование полком и проявленные при этом личное мужество и героизм» гвардии подполковник Иван Курганский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

В честь Курганского названа улица в его родном селе, установлен бюст в Новгороде-Северском.

Читайте также 
Освобождение Резекне

Примечания

Литература 
 
 Юные герои Витебщины. — Минск, 1980.

Выпускники Национального университета Узбекистана
Преподаватели Ташкентского сельскохозяйственного института
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Мадонском крае